

Patronyme

 Horace Sébastiani, (1772-1851), général, diplomate et homme politique français (frère de Tiburce Sébastiani) ;
Tiburce Sébastiani (1786-1871), général et homme politique français (frère d'Horace Sébastiani) ;
 Johann Sebastiani (1622-1683), compositeur de musique baroque allemand ;
 Louis Sébastiani de La Porta, (1745-1831), prélat français ;
 Ferdinando Sebastiani (1803-1860), clarinettiste et compositeur italien ;
 Pía Sebastiani (1925-2015), pianiste classique, compositrice et pédagogue argentine ;
 Pierre Sébastiani (né en 1939), haut fonctionnaire français ;
 Sergio Sebastiani (né en 1931), cardinal italien ;
 Stefano Sebastiani (né en 1942), pilote de course automobile italien.

Zoologie
 Argyrogrammana sebastiani, insecte lépidoptère appartenant à la famille des Riodinidae
 Marginella sebastiani, mollusque appartenant à la famille des Marginellidae
 Strophaeus sebastiani, espèce d'araignées mygalomorphes de la famille des Barychelidae

Autre
 Sebastiani Rieti, club italien de basket-ball issu de la ville de Rieti

Voir aussi 
 
 
 
